Pyrgulopsis wongi är en snäckart som beskrevs av Robert Hershler 1989. Pyrgulopsis wongi ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
wongi